Nereida (satèl·lit), satèl·lit de Neptú
 Nereides, nimfes del mar